

Sigle 

DES peut signifier :
 Dark Energy Survey (en français, cartographie de l'énergie sombre) ;
 Data Encryption Standard, un algorithme de chiffrement symétrique ;
 décomposition en éléments simples, une méthode de calcul mathématique ;
 Deep Ecliptic Survey, un programme astronomique de recherche d'objets dans la ceinture de Kuiper ;
 Delivered Ex Ship, un  « Incoterm » (dans le domaine du commerce international) ;
 diéthylstilbestrol, un œstrogène de synthèse, source de graves complications chez les filles de ses utilisatrices ;
 diplôme d'études secondaires, un diplôme obtenu après cinq années d'études secondaires au Québec ;
 diplôme d'études spécialisées, un diplôme de troisième cycle médical, pharmaceutique, vétérinaire ou odontologique en France, d'une durée de 3 à 5 ans correspondant à l'Internat ;
 diplôme d'études spécialisées, un diplôme de troisième cycle universitaire en Belgique ;
 diplôme d'études supérieures, un ancien diplôme français (équivalent à l'ancienne maîtrise - de niveau bac + 4 - obtenue en une ou deux années d'études ;
 Déclaration européenne des services, un document à remplir dans le cadre d'une demande de numéro de TVA intracommunautaire, lorsqu'une entreprise souhaite fournir des services à un client basé dans un autre État-membre de l'Union européenne.
Direction des étapes et services (dans l'Armée française pendant la Première Guerre Mondiale)

Code 
DES peut faire référence à :
 l'aéroport de l'île Desroches, un aéroport dans les Seychelles, selon la liste des codes AITA des aéroports.

Nom propre 
Dès ou Des peut désigner :
 Dès, une revue éditée par André Dhôtel ;
 Henri Dès, un chanteur pour enfants ;
 Des, une série télévisée britannique sortie en 2020.